Yip Man – chiński mistrz sztuk walki
 Ip Man – film z 2008
 Ip Man 2 – film z 2010
 Ip Man 3 – film z 2015
 Ip Man: Ostatnia walka – film z 2013
 Ip Man 4 – film z 2019

Zobacz też